Vanguardismos positivos são movimentos artísticos que buscam adequar a arte à "nova sociedade" do século XX, não mais norteada pelo pensamento romântico, idealizador, mas pelo pensamento moderno, que busca a realidade.

Essa denominação provém da objetividade desses movimentos, o que os aproxima do positivismo, corrente sociológica que prega a cientificidade e a busca pelo progresso.

Cubismo, Construtivismo, Neoplasticismo, Suprematismo, Abstracionismo e Concretismo são os movimentos constituintes da "Vanguarda positiva".

João Cabral de Mello Neto usa o termo "objetivas" para tais tendências mais construtivas em arte.

Ver também
Vanguarda
Arte moderna
Vanguarda negativa

Arte moderna